Шайта́нка (в верховьях — Больша́я Шайта́нка) — река на Среднем Урале, нижний левый приток реки Чусовой, в которую впадает около села Чусового. Длина— около 24 километров (по другим данным, 17 километров).

Исток расположен на водоразделе рек Чусовой и Сылвы, вблизи остановочных пунктов Пермяки и Вырубки Свердловской железной дороги на участке Кузино — Уткинский Завод.

В 1727 году в устье реки была заложена плотина и образован пруд, обеспечивавший работу Шайтанского завода.

Данные водного реестра 
Код объекта в государственном водном реестре — 10010100612111100010553.

Примечания 

Притоки Чусовой
Реки Шалинского городского округа‎
Реки городского округа Староуткинск
Чусовое